Люк Скайлер Рокхолд (; род. 17 октября 1984 года, Санта-Круз, Калифорния, США) — бывший американский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC в средней и полутяжёлой весовой категории. Бывший чемпион UFC и бывший чемпион Strikeforce в среднем весе.

Ранние годы 
Рокхолд вырос в спортивной семье: его брат — профессиональный сёрфингист Мэтт Рокхолд (они иногда занимаются сёрфингом вместе), а отец Стив Рокхолд был профессиональным баскетболистом в Европе. Рокхолд имеет частично ирландские и индейские корни.

В шесть лет начал заниматься дзюдо, но бросил тренировки в десятилетнем возрасте. В седьмом классе Рокхолд присоединился к школьной команде по борьбе, параллельно занимаясь бразильским джиу-джитсу. В колледже продолжал заниматься борьбой, но почувствовав, что этот вид спорта не для него, полностью сосредоточился на тренировках по джиу-джитсу. После победы на нескольких турнирах по бразильскому джиу-джитсу, он решил попробовать себя в смешанных боевых искусствах. Друзья Рокхолда убедили его тренироваться в команде American Kickboxing Academy, за которую он выступает до сих пор.

Карьера

Ранняя карьера 
В июле 2007 года Рокхолд дебютировал против Майка Мартинеса на турнире Melee on the Mountain. Рокхолд преобладал весь бой и выиграл болевым приёмом уже в середине первого раунда. Второй бой прошёл в ноябре 2007 года и был не столь успешным, как первый — Рокхолд был побежден Тони Рубалькавой техническим нокаутом.

Strikeforce 
Вскоре развивающаяся организация Strikeforce предложила Рокхолду принять участие на турнире Strikeforce: Young Guns II. Рокхолд показал эффектное выступление, заставив соперника сдаться под градом ударов. Впечатлённое руководство Strikeforce приняло решение дать ему ещё один бой. Он состоялся в рамках турнира Strikeforce: Destruction, на котором его соперником стал Ник Теотикос. С начала первого раунда бой перешёл в партер, где Теотикос одной рукой захватил голову Рокхолда в "гильотину. Сумев выбраться, Рокхолд в позиции закрытого гарда соперника начал наносить удары по корпусу. На последней минуте первого раунда он зашёл за спину Теотикоса и провёл удушающий приём. На Strikeforce: Shamrock vs. Diaz Рокхолд завоевал третью победу подряд, сумев провести удушающий приём Баку Мередиту.

Следующий бой Рокхолд провёл против Кори Девелы на Strikeforce Challengers: Villasenor vs. Cyborg. Несмотря на то, что Девела считался фаворитом, Рокхолд победил уже в первом раунде, свалив Девелу на настил правым хуком, а затем проведя удушающий приём сзади, заставивший соперника сдаться.

На Strikeforce Challengers: Gurgel vs. Evangelista Рокхолд нанёс поражение участнику The Ultimate Fighter 7 Джесси Тейлору. Этот бой стал четвёртым в ряде побед удушающим приёмом сзади.

В феврале 2010 года Рокхолд победил ещё одного участника The Ultimate Fighter 7 Пола Брэдли. В середине раунда Рокхолд отправил соперника в нокдаун встречным правым ударом. Когда Брэдли, сумевший подняться с партера, попытался уйти от последующих атак, Рокхолд нагнал его у стенки и нанёс несколько ударов коленом в живот. Рефери вынужден был остановить бой.

Несмотря на длительное отсутствие по причине травм, Рокхолд всё-таки получил возможность сразиться за титул чемпиона Stikeforce в среднем весе с действующим чемпионом Роналду Соузой. Рокхолд победил единогласным решением судей, став, таким образом, новым чемпионом Strikeforce в среднем весе.

Первый поединок Рокхолда в статусе чемпиона Strikeforce состоялся против Кита Жардина. На последней минуте первого раунда Рокхолд заставил соперника пошатнуться встречным правым ударом, а затем добил у стенок восьмиугольника.

Следующая защита титула прошла против Тима Кеннеди в главном бою турнира Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy. Рокхолд во второй раз защитил чемпионский титул, победив Кеннеди единогласным решением судей

На турнире Strikeforce: Cormier vs. Mir, который был запланирован на 3 ноября 2012 года, новым соперником Рокхолда должен был стать Лоренз Ларкин. Однако Рокхолд вынужден был сняться с турнира по причине травмы запястья, полученной на тренировке, а сам турнир позже был полностью отменён. Ходили слухи, что бой между ними может пройти 12 января 2013 года, но он так и не состоялся.

Ultimate Fighting Championship 
В январе 2013 года организация Strikeforce была закрыта материнской компанией Zuffa. Уже в середине января был объявлен список бойцов, переведённых в UFC, среди которых оказался и Рокхолд. Его первый поединок в новой организации был запланирован на главный бой вечера UFC on FX 8, а противником стал бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Витор Белфорт. Бой для Рокхолда закончился поражением в первом раунде, когда Белфорт отправил его в нокаут ударом пяткой с разворота.

В рамках турнира UFC 166 Рокхолд должен был встретиться с Тимом Боучем, но по причине травмы колена вынужден был сняться и его заменил Си Би Доллауэй. 15 января 2014 года на UFC Fight Night 35 состоялась встреча с Костасом Филиппу. Рокхолд выиграл этот бой техническим нокаутом во втором раунде, нанеся по Филиппу точный удар ногой в печень. За это выступление он был награждён премией «Лучший нокаут вечера», получив бонусную выплату в размере $50 000.

Следующим его соперником на UFC 172 был заявлен Тим Боуч. Уже в первом раунде Рокхолд, воспользовавшись попыткой Ботча перевести бой в партер, заключил голову соперника в обратный треугольник. В этом же положении он захватил руку Ботча и провёл болевой приём кимуру, в результате которой Ботч вынужден был сдаться.

В главном бою вечера на UFC Fight Night 55 противником Рокхолда стал англичанин Майкл Биспинг. В первом раунде Рокхолд работал вторым номером, уходя и уворачиваясь от ударов противника. На первой минуте второго раунде он отправил Биспинга в нокдаун ударом ногой в голову, а затем принялся добивать руками. Воспользовавшись моментом, Рокхолд захватил голову соперника и провёл «гильотину» одной рукой. За победу он был награждён премией «Выступление вечера», получив бонусную выплату в размере $50 000.

18 апреля 2015 года в главном бою вечера на UFC on Fox 15 Рокхолд встретился с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Лиото Мачидой. В начале первого раунда Рокхолд пропускал удары Мачиды, славящегося скоростью своих передвижений, однако на второй минуте он смог отбросить соперника в партер и доминировал там до конца раунда. Во второй пятиминутке Рокхолд снова бросил заметно уставшего Мачиду в партер, затем, переместившись в бэк-маунт, провёл удушающий приём. За победу Рокхолд во второй раз был премирован выплатой в размере $50 000 за «Выступление вечера».

Чемпион в среднем весе 
Победа над Мачидой дала Рокхолду возможность встретиться с непобеждённым чемпионом в среднем весе Крисом Вайдманом и побороться за чемпионство в этом весовом дивизионе. Их поединок состоялся на UFC 194 в качестве второго по значимости события вечера. После короткой разведки в начале первого раунда бой плавно перетекал то в борьбу, то в обмен ударами в клинче. В обеих позициях Рокхолд находился в положении аутсайдера, сначала, будучи на ногах, отдал сопернику спину, а в клинче — пропустил мощный удар локтем. На четвёртой минуте инициатива всё-таки перешла в руки Рокхолда, сумевший поймать Вайдмана в «гильотину». Однако удушающий приём не дошёл до своего логического завершения, и после длительного отсутствия действий со стороны обоих спортсменов рефери поднял их в стойку. Вплоть до конца раунда Рокхолд проявил себя энергичнее противника.

Второй раунд полностью отошёл Рокхолду, который по итогам имел серьёзное превосходство над Вайдманом в количестве значимых ударов. На протяжении всей пятиминутки он простреливал соперника с дистанции широким арсеналом ударов ногами. Роковым моментом всего поединка стала тусклая попытка Вайдмана провести удар ногой с разворота в третьем раунде. Этим мгновенно воспользовался Рокхолд, зайдя за спину противника, и перевёл бой в партер, заняв затем позицию маунт. Последняя минута третьего раунда ознаменовалась нещадным «граунд-энд-паундом» в исполнении Рокхолда. Бой не был остановлен рефери, однако Рокхолд закрепил успех и завершил начатый «граунд-энд-паунд» в следующей пятиминутке, нанеся противнику поражение техническим нокаутом. Победа над Вайдманом сделала его новым чемпионом UFC в среднем весе.

На пресс-конференции UFC «Unstoppable», посвящённой ближайшим турнирам, был анонсирован следующий бой Рокхолда в качестве чемпиона. Он назначен на UFC 199, где пройдет поединок-реванш против Криса Вайдмана. 18 мая из-за травмы Крис Вайдман снялся с турнира UFC 199, его заменил Майкл Биспинг.

На турнире UFC 199 утратил титул чемпиона UFC в среднем весе, проиграв нокаутом в первом раунде Майклу Биспингу.

10 февраля 2018 года, в рамках турнира UFC 221 Рокхолд в бою за титул временного чемпиона средней весовой категории,
проиграл кубинцу Йоэлю Ромеро. В третьем раунде Ромеро сбил Рокхолда с ног сильным ударом левой руки в височную область, а затем отправил в нокаут лежащего Рокхолда тяжелым апперкотом с левой руки в подбородок.

В конце 2018 года Рокхолд сообщил, что из-за возраста и множества травм ему уже трудно укладываться в лимит среднего веса и он принял решение подняться в полутяжелый дивизион.

6 июля 2019 года на турнире UFC 239 состоялся дебютный бой Рокхолда в полутяжелом дивизионе против Яна Блаховича. Во втором раунде боя Блахович ударом руки отправил Рокхолда в нокаут. Это был второй перелом челюсти для Рокхолда и 5-е поражение нокаутом за всю карьеру.

Титулы и достижения

Смешанные единоборства 
 Ultimate Fighting Championship
 Чемпион UFC в среднем весе (один раз)
 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (дважды) против Криса Вайдмана и Пауло Косты
 Обладатель премии «Лучший нокаут вечера» (один раз) против Костаса Филиппу
 Обладатель премии «Выступление вечера» (два раза) против Майкла Биспинга и Лиото Мачиды
 Strikeforce
 Чемпион Strikeforce в средней весовой категории (один раз, последний)
 Две успешных защиты титула
 The MMA Corner.com
 Лучший болевой/удушающий приём года (2014) против Тима Боуча на UFC 172
 SevereMMA.com
 Лучший болевой/удушающий приём года (2014) против Тима Боуча на UFC 172

Статистика 

|Поражение
|align=center|16-6
| Паулу Коста
|Единогласное решение 
|UFC 278
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Солт-Лейк-Сити, Юта, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5
| Ян Блахович
|KO (удары руками)
|UFC 239
|
|align=center|2
|align=center|1:39
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-4
| Йоэль Ромеро
|KO (удары)
|UFC 221
|
|align=center|3
|align=center|1:48
|Перт, Австралия
|Бой за титул временного чемпиона UFC.
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Дэвид Бранч
|Сдача (удары)
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch
|
|align=center|2
|align=center|4:05
|Питтсбург, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15-3
| Майкл Биспинг
|KO (удары)
|UFC 199 - Rockhold vs. Bisping 2
|
|align=center|1
|align=center|3:36
|Инглвуд, США
|<small>Утратил титул чемпиона UFC в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|15-2
| Крис Вайдман
|TKO (удары)
|UFC 194
|
|align=center|4
|align=center|3:12
|Лас-Вегас, США
|Завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. «Лучший бой вечера».
|-
|Победа
|align=center|14-2
| Лиото Мачида
|Сдача (удушение сзади)
|UFC on Fox: Machida vs. Rockhold
|
|align=center|2
|align=center|2:31
|Ньюарк, США
|«Выступление вечера».
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Майкл Биспинг
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Bisping
|
|align=center|2
|align=center|0:57
|Сидней, Австралия
|«Выступление вечера».
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Тим Боуч
|Сдача (обратный треугольник и кимура)
|UFC 172
|
|align=center|1
|align=center|2:08
|Балтимор, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Костас Филиппу
|TKO (удар ногой в корпус)
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Philippou
|
|align=center|1
|align=center|2:31
|Дулут, США
|«Лучший нокаут вечера».
|-
|Поражение
|align=center|10-2
| Витор Белфорт
|KO (удар пяткой с разворота)
|UFC on FX: Belfort vs. Rockhold
|
|align=center|1
|align=center|2:32
|Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Тим Кеннеди
|Единогласное решение
|Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Портленд, США
|Защитил титул чемпиона Strikeforce в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Кит Джардин
|TKO (удары)
|Strikeforce: Rockhold vs. Jardine
|
|align=center|1
|align=center|4:26
|Лас-Вегас, США
|Защитил титул чемпиона Strikeforce в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Роналду Соуза
|Единогласное решение
|Strikeforce: Barnett vs. Kharitonov
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Цинциннати, США
|Завоевал титул чемпиона Strikeforce в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Пол Брэдли
|TKO (удар коленом в корпус)
|Strikeforce Challengers: Kaufman vs. Hashi
|
|align=center|1
|align=center|2:24
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Джесси Тейлор
|Сдача (удушение сзади)
|Strikeforce Challengers: Gurgel vs. Evangelista
|
|align=center|1
|align=center|3:42
|Фресно, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Кори Девела
|Сдача (удушение сзади)
|Strikeforce Challengers: Villasenor vs. Cyborg
|
|align=center|1
|align=center|0:30
|Кент, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Бак Мередит
|Сдача (удушение сзади)
|Strikeforce: Shamrock vs. Diaz
|
|align=center|1
|align=center|4:07
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Ник Теотикос
|Сдача (удушение сзади)
|Strikeforce: Destruction
|
|align=center|1
|align=center|3:06
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Джош Нил
|TKO (удары)
|Strikeforce: Young Guns II
|
|align=center|1
|align=center|1:49
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
| Тони Рубалькава
|TKO (удары)
|Melee on the Mountain
|
|align=center|1
|align=center|2:46
|Фриант, США
|Бой в полутяжёлом весе.
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Майк Мартинес
|Сдача (рычаг локтя)
|Melee on the Mountain
|
|align=center|1
|align=center|2:44
|Фриант, США
|
|}

См. также 
 Действующие чемпионы мира по смешанным единоборствам

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Strikeforce
Чемпионы Ultimate Fighting Championship